Existem vários arruamentos com o nome de Praça do Município:

 Praça do Município, arruamento em Braga, Portugal
 Praça do Município, arruamento em Lisboa, Portugal

Desambiguação